Andrea Cornaro (?–1323) velencei diplomata
 Andrea Cornaro (?–?) velencei kancellár és diplomata, Marco Cornaro dózse fia és I. Katalin ciprusi királynő dédapja 
 Andrea Cornaro (1419–1473), velencei üzletember, II. Jakab ciprusi király tanácsosa és I. Katalin ciprusi királynő nagybátyja 
 Andrea Cornaro (1547–1616) velencei költő és történetíró
 Andrea Cornaro (1511–1551) bíboros
 Andrea Cornaro (?–?), XVII. századi velencei építész, a belgrádi Kalimegdán tervezője